Стерео (від  — твердий, просторовий) — перша частина складних слів: стереофонія, стереозображення, стереокіно, стереометрія, стереохімія, стереотип, тощо.

Акустика 
 Стереофонія — електроакустичний метод сприймання, збереження, передавання та відтворення звуку із використанням двох або більше незалежних звукових каналів, завдяки чому можна досягти ефекту об'ємного звучання, наче звук іде з різних напрямків.
  — італійська компанія звукозапису у Мілані.

Гурти 
 «Stereolab» — гурт альтернативної музики, створений у 1990 році в Лондоні.
 «Stereophonics» — британський рок-гурт, заснований у 1992 році в містечку Кумаман у долині Кінон, Уельс.
  — бразильський рок-гурт, створений у середині 2002 року, в Белені (Бразилія), під впливом музики 1960-х років («The Who» , «Бітлз») і бразильської музики.
 «Stereopony» — японський дівочий рок-гурт з Окінави, створений у 2007 році.

Фільми 

  :  — фільм режисера Девіда Кроненберга.
  :  — німецький фільм режисера Максиміліана Ерленвайна.

Техніка 
 Стереозображення — картина або відеоряд, який використовує два окремих  зображення, що дозволяють досягти стереоефекту.
 Стереокінематограф або тримірне кіно — спосіб відтворення візуального та звукового сигналу з використанням спеціальних стереоокулярів і проекторів.
 Стереофотограмметрія — розділ фотограмметрії, що вивчає методи вимірювання об'ємних форм за стереопарою фотознімків.

Інше 
  — польська галерея мистецтв, заснована в березні 2009 року у Варшаві, в якій експонуються роботи сучасних художників.
 СТЕРЕО, () — місія НАСА з вивчення сонячної активності.
 Стереоспондили — підряд викопних амфібій ряду Темноспондили.